Cygnet est le nom anglais des petits du cygne (parfois appelé cygneau en français).

Ce nom peut aussi désigner :
 AEA Cygnet, un aéronef
 Cygnet (Ohio) aux États-Unis
 Cygnet (Tasmanie) en Australie
 Aston Martin Cygnet, une voiture
 , plusieurs bateaux de la Royal Navy